Хьюго Армандо (; родился 27 мая 1978 года в Майами, США) — американский теннисист.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1997 году. В 1999 году выиграл первый «фьючерс» в одиночном разряде. В мае 2000 года Хьюго дебютирует в ATP-туре, выступив на турнире в Орландо. В августе того же года Армандо выиграл первый в карьере турнир серии «челленджер» в Сопоте. В октябре выиграл ещё один «челленджер» в Кито. В июле 2001 года на грунтовом турнире в Кицбюэле Армандо смог впервые выйти в четвертьфинал и обыграть известных мировых теннисистов Николаса Массу и № 6 на тот момент в мире Евгения Кафельникова. 6 августа 2001 года на время попал в Top100 одиночного рейтинга, заняв в нём последнюю строчку. В августе дебютировал на турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате США. В октябре защитил свой титул на «челленджере» в Кито.

В сентябре 2004 года Армандо выходит в четвертьфинал турнира в Делрей-Бич. В ноябре 2005 года побеждает на «челленджере» в Пуэбле, а в августе 2006 года в Фройденштадте. В начале феврале 2007 года в парном разряде выигрывает свой единственный титул на турнирах ATP — в Делрей-Бич, сыграв в альянсе с Ксавье Малиссом. В сентябре 2007 года ему удалось выйти в четвертьфинал турнира в Бухаресте, начав его с квалификационного отбора.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (17)

Победы (8)

Поражения (9)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (32)

Победы (15)

Поражения (16)

Несыгранные финалы (1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США